Понто́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Понтони, Даниеле (род. 1966) — итальянский велогонщик.
 Понтони, Рене (1920—1983) — аргентинский футболист, нападающий.